Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Ювентус».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Тренеры ФК «Ювентус»
Ювентус